Óláfs saga helga (Saga vom heiligen Olav) ist die Bezeichnung für verschiedene Versionen von isländischen Königssagas über das Leben des heiligen Olav II., König von Norwegen.

Versionen 
 Älteste Saga vom heiligen Olav, um 1160/80, aus dem Þingeyrarkloster, ist nur in ganz kleinen Fragmenten erhalten auf Buchrücken von Rechnungsbüchern von 1638 bis 1641 im Reichsarchiv Oslo.
 Mittlere Saga vom heiligen Olav, nicht erhalten
 Helgisagan um Ólaf digra Haraldsson (Heilige Saga von Olaf Haraldsson dem Dicken, oder Legendarische Saga von Olav), um 1210, Isländersaga, verwendet die Mittlere Saga und mündlich überlieferte Legenden.
 Lífssaga Óláfs sins helga (Saga vom Leben des heiligen Olav) von Styrmir Kárason, um 1220, verwendet Mittlere Saga, Sie ist in einigen wenigen Auszügen bzw. Kapitelzusammenfassungen im Anhang der Flateyjarbók erhalten. Sie zeichnen sich durch einen reicheren rhetorischen Stil aus.
 Saga Óláfs konungs hins helga ([Separate] Saga vom heiligen König Olav) von Snorri Sturluson, um 1220, verwendet Helgisagan und Lífssaga, ist stärker auf das weltliche Leben Olavs ausgerichtet.
 Abschnitt in der Fagrskinna, um 1220, verwendet Helgisagan und Lífssaga
 Óláfs saga helga von Snorri Storlusson in der Heimskringla, um 1230, aus Snorris Version von 1220 und Fagrskinna.
 Óláfs saga helga in der Flateyjarbók, eine ausgeweitete Fassung der Snorri-Version von 1220.

Ausgaben 
deutsch
 Olafs saga hins helga. Die „Legendarische Saga“ über Olaf den Heiligen, hrsg. u. übers. von Anne Heinrichs, u. a. Heidelberg 1982 (Germanische Bibliothek, Reihe 4) ISBN 3-533-03055-5.
lateinisch
 Historia Regis Olavi Sancti, hrsg. v. Sveinbjörn Egilsson, Hafnia 1828–1846, Bd.1, 2

Literatur 
 Lönnroth, Lars: Óláfs saga helga. In: Dictionary of the Middle Ages, Bd. 9, Scribners, 1987
 Rudolf Simek, Hermann Pálsson: Lexikon der altnordischen Literatur. Die mittelalterliche Literatur Norwegens und Islands (= Kröners Taschenausgabe. Band 490). 2., wesentlich vermehrte und überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-520-49002-5, S. 93 u.ö.

Anmerkungen 

Literatur des Mittelalters
Literatur (Altnordisch)
Literatur (Isländisch)
Olav II. Haraldsson